Мадригерас ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 72 км². Население — 4 917 человек (на 2010 год). Расстояние — 32 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
https://www.gismeteo.ru/city/daily/50334/ погода в районе

Муниципалитеты Альбасете
Города Альбасете